Semele s-ar putea referi la:

 Semele, zeiță din mitologia greacă.
 Semele (HWV 58), un oratoriu compus de Georg Friedrich Händel.
 Semele, o operă compusă de John Eccles
 Semele, gen de plante din familia Liliaceae

Dezambiguizare